Tigrinska (ትግርኛ, tigriññā), även kallat tigrinja, är ett afroasiatiskt språk som talas i Eritrea och norra Etiopien, Tigray, av cirka 9-10 miljoner människor totalt. Tigrinska är officiellt språk i Eritrea och är det största språket i landet. 

Tigrinska, som beskrivs som ett konservativt språk, är det nu levande språk som står närmast fornetiopiska ge'ez och utvecklades förmodligen ur det. Språket skrivs med ge'ez-skriften, ett stavelsebaserat skriftsystem som är över tusen år gammalt. Tigrinska är nära besläktat med språken tigre och amhariska.

Språkträd 
 Afroasiatiska språk 
 Semitiska språk 
 Sydsemitiska språk 
 Etiopiska språk
 Nordetiopiska språk 
 Ge'ez 
 Tigrinska (språkkod: [TGN]) 
 Tigre

Skrivsystemet i tigrinska 
Tigrinska skrivs med ge'ez, även kallat "etiopisk skrift". Varje symbol representerar en konsonant och en vokal ihop och symbolerna är organiserade i grupper med liknande symboler, efter både konsonant och vokal.

Referenser

Externa länkar 

Semitiska språk
Språk i Etiopien
Språk i Eritrea
Subjekt–objekt–verb-språk